Гридасов Дмитрий Матвеевич (1916—1989) — председатель (март 1959 — июль 1982) исполкома Сталинского областного совета депутатов трудящихся. Депутат Верховного Совета СССР 5-7-го созывов. Депутат Верховного Совета СССР 8-10-го созывов. Член ЦК КПУ в 1960—1986 г.

Биография 
Родился в с. Гридасово (ныне — Солнцевского района Курской области) в семье крестьянина.

В 1934—1936 годах был грузчиком, 1938 года — десятником, а с 1938 до 1939 года был нормировщиком транспортного цеха Константиновского химического завода Сталинской области. В течение марта-июля 1939 года — помощник начальника транспортного цеха этого же завода.

С июля до сентября 1939 года был избран секретарем заводского комитета комсомола, а в сентябре 1939-октябре 1941 года — первым секретарем Константиновского райкома ЛКСМУ. В течение 1941—1943 годов был секретарем Аткарского райкома ВЛКСМ Саратовской области, заместителем начальника политотдела Аткарской МТС, председателем колхоза «Пролетарий» Аткарского района.

В 1943 году после освобождения Донбасса, вернулся в Константиновский район и работал заведующим организационно-инструкторского отдела, секретарем по кадрам и вторым секретарем Константиновского райкома КП(б)У. В течение 1947—1950 годов был слушателем Высшей партийной школы при ЦК КП(б)У, г. Киев.

С августа 1950 по август 1952 года — первый секретарь Енакиевского райкома КП(б)У, с августа 1952 до февраля 1956 года — первый секретарь Енакиевского горкома КПУ. В феврале 1956-марте 1959 года — на должности первого заместителя председателя Сталинского облисполкома.

В 1966 году окончил обучение в Киевском институте народного хозяйства. В период с марта 1959 по июль 1982 года был председателем исполкома Сталинской (с 9 ноября 1961 года — Донецкой) облсовета. С января 1963 по декабрь 1964 года возглавлял исполком Донецкого промышленного областного совета.

Избирался членом ЦК КПУ на XXI—XXIV съездах. Депутат ІІІ-ХІ созывов Сталинского (Донецкого) облсовета.

Избранные труды 
 Гридасов Д. М. В согласии с природой. — Донецк: Донбасс, 1988. — 117 с. — (Охрана окружающей среды).
 Гридасов Д. Не за семь, а за пять. — Сталино: Кн. изд-во, 1959. — 125 с.
 Гридасов Д. М. Слово о земле. — Донецк: Донбасс, 1974. — 136 с.: ил.

Награды 
Награждён двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, 10 медалями, Почетными Грамотами Президиума Верховного Совета УССР.

Примечания

Литература 
 Волков А. М. Депутатский мандат. — Донецк: Донбасс, 1977. — С. 7.
 Гридасов Дмитрий Матвеевич // Годы и люди Донетчины / Авт.-сост. В. Ы. Ляшко. — К.: Казна: Изд. дом «Деловая Украина», 2001. — С. 98-100.
 Гридасов Дмитрий Матвеевич // Годы и люди Донетчины / Авт.-сост. В. Ы. Ляшко. — 2-е изд., доп. — К.: Изд-во Европ. ун-та, 2004. — С. 92.

Родившиеся в Солнцевском районе (Курская область)
Выпускники Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Члены ЦК КП Украины
Функционеры ВЛКСМ
Председатели Донецкого облисполкома
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Первые секретари Енакиевского горкома КП Украины
Персоналии:Аткарский район
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС